

Musica 
 Vida loca – singolo di Mondo Marcio del 2018
 Vida loca – singolo dei Black Eyed Peas, Nicky Jam e Tyga del 2020

Altro 
 Vida loca – serie televisiva del 2011